Friedrich Bothe ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Bothe (Generalleutnant) (1835–1918), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Bothe (Historiker) (1869–1952), deutscher Lehrer und Historiker
 Friedrich Heinrich Bothe (1770/1771–1855), deutscher Altphilologe, Schriftsteller und Übersetzer